Storbäcktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storbäcktjärnarna (Särna socken, Dalarna, 683502-131916), sjö i Älvdalens kommun,  (7,4 ha)
Storbäcktjärnarna (Särna socken, Dalarna, 683504-131917), sjö i Älvdalens kommun, 
Storbäcktjärnarna (Särna socken, Dalarna, 683588-131857), sjö i Älvdalens kommun, 
Storbäcktjärnarna (Särna socken, Dalarna, 683594-131853), sjö i Älvdalens kommun,  (7,03 ha)
Storbäcktjärnarna (Särna socken, Dalarna, 683636-131839), sjö i Älvdalens kommun,  (9,09 ha)
Storbäcktjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Storbäcktjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Storbäcktjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (5,18 ha)
Storbäcktjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn